Арнолд Крёйсвейк (; род. 2 ноября 1984 год, Гронинген, Нидерланды) — нидерландский футболист, игравший на позиции защитника.

Клубная карьера 
Крёйсвейк воспитанник клуба «Гронинген» из своего родного города. В 2001 году он был включён в заявку команды на сезон. 22 сентября 2002 года в матче против «Утрехта» Арнолд дебютировал за команду в Эредивизи. 10 сентября 2006 года в матче против «Хераклеса» он забил самый быстрый автогол чемпионата Нидерландов, срезав мяч в собственные ворота уже на 10 секунде поединка. В составе «Гронингена» Крёйсвейк провёл семь сезонов сыграв 150 матчей.

В 2008 году Арнолд перешёл в бельгийский «Андерлехт». 16 августа в матче против «Серкль Брюгге» он дебютировал в Жюпиле лиге. Из-за высокой конкуренции в 2010 году Крёйсвейк перешёл в «Роду» на правах аренды.

В 2010 году Арнолд вернулся на родину, где подписал соглашение с «Херенвеном» на четыре года. 25 сентября в матче против своего бывшего клуба «Роды» он дебютировал за новую команду. В 2014 году его контракт закончился и на правах свободного агента Крёйсвейк перешёл в «Витесс». В 2017 году Арнолд помог команде выиграть Кубок Нидерландов.

Международная карьера 
В 2006 году Арнолд в составе молодёжной национальной команды выиграл молодёжный чемпионат Европы в Португалии. В 2007 году Крёйсвейк во второй раз стал чемпионом Европы среди молодёжи уже на домашнем европейском первенстве.

Достижения 

Командные

 «Витесс»
 Обладатель Кубка Нидерландов — 2016/17

Международная

 Нидерланды (до 23)
  Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд — 2006
  Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд — 2007

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте onsoranje.nl 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Гронинген»